Il cognome Quagliariello può rirferirsi a:
 Ernesto Quagliariello – scienziato italiano, padre di Gaetano
 Gaetano Quagliariello – biochimico italiano, padre di Ernesto e nonno di Gaetano
 Gaetano Quagliariello – politico italiano